«Любовники» () — французский кинофильм 1958 года, режиссёра Луи Маля, снятый по мотивам романа XIX века Доминика Виванта «Там, где следующий день» (фр.). В фильме снялись Жанна Моро, Ален Кюни и Жан-Марк Бори (фр.). Фильм стал кассовым хитом во Франции. На кинофестивале в Венеции 1958 года фильм получил специальную премию жюри и был номинирован на «Золотого льва».

Сюжет 
Фильм снят по роману XIX века «Там, где следующий день» (), написанному Домиником Виваном, однако действие фильма происходит в XX веке. Тридцатилетняя Жанна Турнье, скучающая жена богатого издателя, чувствует себя одинокой, живя в деревне под Дижоном. Она несчастлива в браке с Анри Турнье, занятым человеком, который почти не обращает на неё внимания. Ей надоел играющий в поло любовник. Уйдёт ли женщина средних лет с молодым человеком, который подвёз её, когда её автомобиль сломался при возвращении в родной город, Дижон, из Парижа после уик-энда с любовником?

Определение порнографии 
Фильм сыграл важную роль в установлении американского судебного прецедента в области определения порнографии. Показ фильма в городе Кливленд-Хайтс штата Огайо привёл к осуждению директора кинотеатра за показ порнографии. Апелляции дошли до Верховного суда США, который оправдал обвиняемого и установил, что фильм не является порнографическим, вынеся решение, что фильм «не является непристойным в соответствии со стандартами, установленными в процессах „Рот против Соединенных Штатов“ и „Олбертс против штата Калифорния“». В этих делах было принято постановление, что книга, имеющая социальную ценность, не является непристойной. При этом судья Поттер Стюарт написал в отдельном мнении своё знаменитое субъективное определение порнографии «узнаю́, когда вижу» (Стюарт был согласен с большинством судей в том, что фильм — не порнографический). Это дело оказало огромное влияние на дальнейшую судьбу откровенных фильмов, так как подобное решение больше никогда не становилось предметом споров.

Интересный факт 
Костюмы для Жанны Моро выполняла Коко Шанель.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1958 года
Фильмы — лауреаты премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля